La viande équine peut faire référence à :
 la viande de cheval ;
 la viande d'âne.

Équine